Kavkaz je název pro: 
 Kavkaz, mohutné pohoří na hranici Evropy a Asie
 Kavkaz (region), oblast mezi Černým a Kaspickým mořem
 Montes Caucasus neboli Kavkaz, pohoří na Měsíci